Getting Away with Murder е четвърти студиен албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach. Албумът демонстрира алтернативен звук вместо ранния ню метъл и рап метъл. Сертифициран като златен в Канада и платинен в САЩ с 2.8 млн. продажби. Заема 17-о място в Billboard 200.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Тобин Есперанс – бас, бек вокали
 Дейв Бъкнър – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 2004 година